Der er flere steder ved navn Cæsarea, som er afledt af det romerske kejsernavn Cæsar:
Caesarea Maritima (senere kaldet Cæsarea Palæstina) – en antik havneby i det nuværende Israel
Qesarya (hebraisk form af Cæsarea) – en moderne by i Israel, tæt ved Caesarea Maritima
Cæsarea Filippi – en antik by i Golanhøjderne, i dag kaldet Banias
Cæsarea Mazaca – en by i Anatolien i det nuværende Tyrkiet, i dag kaldet Kayseri
Caesarea Iol – en antik havneby i det nuværende Algeriet, i dag kaldet Cherchell

Se også
Eusebius af Cæsarea – biskop af Cæsarea Palæstina i det 4. århundrede